Виктор Иванович Харламов (13 ноября 1948, Москва — 24 ноября 1996, пос. Волово Тульской области, похоронен в Москве) — советский и российский историк, книговед, библиограф; кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки.

Ученик профессора М. Г. Седова (1912—1991), крупнейшего специалиста по истории русского общественного движения пореформенной России.

Биография 
В 1976 году окончил исторический факультет МГУ, а затем в 1980 там же аспирантуру.

Кандидатская диссертация: «Из истории либерального народничества в России в конце 70-х – начале 90-х годов XIX в.».

С 1980 — сотрудник отдела редких книг Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (ГБЛ; ныне — Российская государственная библиотека).

Трагически погиб в автокатастрофе 24 ноября 1996 года, в посёлке Волово Тульской области, на обратном пути в Москву. Похоронен на Хованском кладбище (Западная терр., уч. 506).

Основные научные труды 
 Книга Русского Зарубежья в собрании Российской государственной библиотеки, 1918-1991 : библиографический указатель : [В 3-х частях] / Ред. В. И. Харламов, Сост. Е. А. Акимова, Сост. Н. Ю. Бутина, Сост. Г. С. Герасимова, Сост. О. Г. Горбачева, Сост. А. Л. Дивногорцев, Сост. Е. Л. Обморнова, Сост. К. К. Тарасов; Российская государственная библиотека. - М. : Пашков дом, 2001 - .
 Часть 2 : Л - Т. - 2001. - 742 с. - (Книжный мир России ; вып. 4). - rus. - ISBN 5-7510-0214-8

Память 
 В Японии, где Харламов побывал в 4-месячной научной командировке, представляя русскую культуру, в память о нём создан «Кружок друзей В. И. Харламова».

Примечания

Литература 
 Немировский Е. Л. Памяти Виктора Ивановича Харламова // Книга: Исследования и материалы. Сборник 74. М., 1997. С. 405-409.
 Залевски В. Памяти Виктора Ивановича Харламова (1948—1996) // Историко-библиографические исследования. Вып. 7. 1998. — С. 189-191.
  (в пер.)
 Мокшин Г. Н. В. И. Харламов и становление современной историографии правого народничества // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2015. № 1. С. 43-57.
 Харламов В. И. Книга. Библиотека. Культура: Аспекты теории и истории. Воспоминания о В. И. Харламове / Ред. и сост. П. В. Пронина; РГБ. — М.: РГБ, 1998.

Ссылки 
 Лик России — Харламов Виктор Иванович
 ХАРЛАМОВ Виктор Иванович (1948 – 1996) — Надгробие на могиле на Хованском кладбище
 Выдающиеся книговеды: Биобиблиографический указатель. С. 36-37.

Историки СССР
Историки России
Библиографы СССР
Библиографы России
Выпускники исторического факультета МГУ
Сотрудники Российской государственной библиотеки
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Хованском кладбище